Arason ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Aris Sohn. Ara ist der Genitiv von Ari in der en Sprache. Die weibliche Entsprechung ist Aradóttir (Aris Tochter).

Namensträger 
 Árni Gautur Arason (* 1975), isländischer Fußballtorhüter
 Jón Arason (1484–1550), isländischer Bischof
 Kristján Arason (* 1961), isländischer Handballspieler

Patronym
Isländischer Personenname